Rika steht für

 Rika (Fluss), einen Fluss in der Ukraine
 die Kurzform verschiedener deutscher Vornamen, siehe Rike
 Rika Unger (1917–2002), eine deutsche Bildhauerin
 Rika (japanischer Vorname), ein weiblicher japanischer Vorname
 Rika (persischer Vorname), ein geschlechtsneutraler persischer Vorname

Říka steht für
 Říka, ein Fluss in Tschechien

Siehe auch:
 Rika’s Landing Roadhouse
 Rica
 Ricca